Das Damendoppel im Squash bei den Commonwealth Games 2022 wurde vom 4. bis 8. August 2022 ausgetragen. Die Gewinnerinnen der Konkurrenz im Jahr 2018, Joelle King und Amanda Landers-Murphy, traten erneut gemeinsam an und sicherten sich erneut die Goldmedaille. Mit 11:8 und 11:8 setzten sie sich im Finale gegen Sarah-Jane Perry und Alison Waters durch. Das Spiel um Bronze, das von den beiden Doppelpaarungen aus Malaysia bestritten wurde, gewannen Rachel Arnold und Aifa Azman.

Das Teilnehmerfeld bestand aus 19 Doppelpaarungen. Die Setzung wurde bei den Positionen drei und vier, den Positionen fünf bis acht und den Positionen neun bis 16 in Form einer gruppierten Setzung vorgenommen. Die Spieler in der Setzliste sind daher in diesen Setzungspositionen alphabetisch angegeben.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)
 Auslosung auf birmingham2022.com (englisch)

Einzelnachweise 

Squash
2022
Squashturnier in Birmingham